Rouvière ist der Familienname folgender Personen:

 André Rouvière (1936–2015), französischer Politiker
 Marcel Rouvière (1921–1976), französischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Rouvier